Медведня — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Медведня — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Медведня — деревня в Червенском районе Минской области.